Аргая́шский район — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Челябинской области России.

Административный центр: село Аргаяш.

География 
Район расположен в северной части Челябинской области. Занимает площадь 2791 км², из них 26 % составляют леса, 11 % - водоёмы (50 озёр и 9 рек). Площадь сельскохозяйственных угодий равна 140,8 тыс. га. Общая протяжённость границ 250 км.

Есть месторождения золотых руд, цветного мрамора. Район богат сапропелем и торфом.

Климатический и бальнеологический курорт Увильды.

История 
До начала XVIII века территорию нынешнего Аргаяшского района заселяли башкирские племена. С середины XVII века его территория находилась в составе Оренбургской губернии. В 1917 году возник Аргаяшский кантон Башкурдистана (с 1919 года по 1930 год в составе Башкирской АССР), представлявшего собой анклав внутри огромной Уральской области. Район образован в 1930 году в составе Башкирской АССР путём разделения кантона на 2 района (Аргаяшский и Кунашакский). При разделении Уральской области в 1934 году, Аргаяшский район вошёл в состав Челябинской области, при этом в 1934 году входил в состав башкирского Аргаяшского национального округа Челябинской области.

Население 
1989 год - 43 733 человека

 Национальный состав
В районе расположены преимущественно башкирские населённые пункты. Русские преобладают в селах Кузнецком, Увильдах и Губернском, деревне Марксист, посёлках Миасском и Каракульмяке, а также в Аргаяше. Татары проживают среди башкир в селе Кулуеве, поселке Ишалине и в райцентре. Единственная татарская деревня - Кызыл - буляк. 
Основана в 30 - е годы ХХ века переселенцами татарами из Башкирии  с территории современного кушнаренковского района Республики Башкортостан.  В настоящий момент деревня фактически стала башкирской, т к численно башкиры преобладают над татарами и практически ассимилировали оставшихся татар. Кроме этого татары по переписи 2002 года преобладают в деревне   Янги-Юл.

Национальный состав по переписи 2002 г.

Башкиры - 27 403 человек или 64,01% .

Русские - 12 738 человек или 29,76% .

Татары - 1 844 человек. 

Украинцы - 216 человек.

Казахи - 88 человек.

Немцы - 59 человек.

Белорусы - 59 человек. 

Мордва (мокша и эрзя) - 36 человек.

Чуваши - 21 человек.

Евреи - 4 человека.

Представители других национальностей - 317 человек.

Национальный состав Аргаяшского района по переписи 1939 г.

Территориальное устройство 
Аргаяшский район как административно-территориальная единица области делится на 12 сельсоветов. Аргаяшский муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает соответственно 12 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В районе 85 населённых пунктов.

По состоянию на 1966 год в Аргаяшском районе было 97 населённых пунктов. Часть из них была упразднена впоследствии:

 1966 г. — Глухово, Каменная Речка,
 1968 г. — Верещагино, Малая Бажикаева, Малый Медиак, Мимбетова, 
 1985 г. — Муратова, 
 1989 г. — Крутогорка.

Экономика 

В 2009 году в Аргаяшском районе был построен и запущен второй в России завод по производству алюминиевых банок компании Rexam.

Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственные угодья составляют 140,8 тыс. га., из них 100,4 тыс. га пашни, 11,8 тыс .га сенокосов, 29,9 тыс. га пастбищ. В районе выращивают зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи. Разводят крупный рогатый скот, лошадей, овец, кроликов, птицу. Сельскохозяйственную продукцию производят 33 предприятия, в том числе 6 коллективных предприятий, 25 КФХ, которые входят в реестр Минсельхоза области и  более 11 тысяч личных подворий.

Крупнейшими сельхозпроизводителями района являлись  ОАО «Аргазинское», ОАО «Совхоз «Акбашевский», ООО «Примерное» созданные на базе последних в районе колхозов. На 2020 год ОАО "Аргазинское", ООО "Примерное" прекратили своё существование. Единственным колхозом, который остался со времён Советского союза является совместное хозяйство  "Акбашевское".  Его много лет возглавляет заслуженный агроном России, кандидат сельскохозяйственных наук Нургали Сафарович Зарипов. Благодаря существованию колхоза деревня Акбашева активно застраивается новыми домами, увеличившись по площади в два раза. Что прямо доказывает необходимость воссоздания колхозов и совхозов на территории района.

Достопримечательности 

В селе Кулуеве расположена старинная Мечеть, в селе Губе́рнском — Дмитриевский собор (1899 год), в селе Кузне́цком — церковь Рождества Богородицы (1805 год). Неолитические стоянки "Ново-Соболево" и "Старо-Соболево" открыты в Норкинском сельском поселении.

См. также 
 Флаг Аргаяшского района

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Аргаяшского муниципального района
 Информационно-образовательный сайт Аргаяшского района
 
 

Районы Башкирской АССР
История Башкирской АССР